Северная Уньга — река в России, протекает в Кемеровской области. Сливаясь с Южной Уньгой образует реку Уньга в 25 км от её устья. Длина реки составляет 72 км.

Притоки
1 км: Тамбовка
8 км: Смотрик
19 км: Маручак
49 км: Таловка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от города Новокузнецк до города Кемерово, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

См. также 
 Уньга

Примечания 
 

Притоки Уньги
Реки Топкинского района
Реки Промышленновского района
Реки Крапивинского района